Миц:

 МИЦ — российская риэлторская компания.
 Миц, Галина (род. 1988) — российская футболистка.
 МИЦ — метилизоцианат.